Pat O'Brien (acteur), een Amerikaanse acteur
Pat O'Brien (gitarist), een Amerikaans gitarist